

Israele 
 Basilica del Santo Sepolcro –  Gerusalemme

Italia 
 Abbazia del Santo Sepolcro e Santa Maria a Elmi – Badia a Elmi, frazione di San Gimignano
 Basilica del Santo Sepolcro – Barletta
 Chiesa del Santo Sepolcro – Bolzano
Chiesa del Santo Sepolcro - Caprino Veronese
 Chiesa del Santo Sepolcro – Castel Cellesi
 Chiesa del Santo Sepolcro – Crema, scomparsa
 Chiesa del Santo Sepolcro – Pisa
 Chiesa del Santo Sepolcro –  Vezzi Portio

Spagna 
 Chiesa del Santo Sepolcro – Estella, Navarra
 Chiesa del Santo Sepolcro – Torres del Río, Navarra

Pagine correlate 
 Chiesa di San Sepolcro